Бартоломео Альтомонте (известный также как Гогенберг) (; , , Речь Посполитая — , , Австрийская империя) — итальянско-австрийский художник эпохи барокко.

Биография 
Сын итальянского живописца Мартино Альтомонте, работавшего при дворе польского короля Яна III Собеского.

Первые уроки живописи получил у отца. В 1717 году отправился учиться в Италию, после чего так и не вернулся в Польшу. Ученик Даниеля Грана.

Творчество 
Бо́льшую часть своей жизни провёл в Линце.

Автор ряда больших фресок. Работал преимущественно в австрийских монастырях, таких как монастырь Святого Флориана, в частности, в 1750 году украсил потолок библиотеки монастыря величественной фреской, изображающей «Брачный союз Добродетели и Мудрости, заключённый с помощью Религии и учений Августина». Также создал фрески в бенедиктинском монастыре Адмонта в городе Адмонте и в Зайтенштеттенском аббатстве.

По мнению специалистов, является одним из последних великих художников барочных аллегорий, при том, что многие художники его времени склонялись больше к стилю рококо.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Bartolomeo Altomonte
 12 самых красивых библиотек мира

Художники барокко
Художники Австрии
Художники XVIII века
Художники-фрескисты
Художники декоративно-прикладного искусства
Художники Австрии XVIII века